Osoby noszące nazwisko Cchadadze:
 Baczana Cchadadze (ur. 1987) – gruziński piłkarz
 Kachaber Cchadadze (ur. 1968) – gruziński piłkarz